Saïda (provincie), een provincie van Algerije
 Saïda (stad), de hoofdstad van de provincie
 de Arabische naam van Sidon, een stad in Libanon
 Saida (James Bond), een James Bondpersonage
 Saida (geslacht), een mosselkreeftjesgeslacht